12-я церемония музыкальных наград MTV Video Music Awards 1995 прошла 7 сентября 1995 года в Нью-Йоркском Radio City Music Hall. Ведущим церемонии был Dennis Miller.

Номинанты 
Победитель выделен жирным шрифтом.

Видео года | Video of the Year 
 Green Day — «Basket Case»
 Michael Jackson и Janet Jackson — «Scream»
 TLC — «Waterfalls»
 Weezer — «Buddy Holly»

Лучшее мужское видео | Best Male Video 
 Chris Isaak — «Somebody's Crying»
 Elton John — «Believe»
 Lucas — «Lucas with the Lid Off»
 Tom Petty — «You Don't Know How It Feels»

Лучшее женское видео | Best Female Video 
 Des'ree — «You Gotta Be»
 PJ Harvey — «Down by the Water»
 Annie Lennox — «No More I Love You's»
 Madonna — «Take a Bow»

Лучшее видео группы | Best Group Video 
 Green Day — «Basket Case»
 The Rolling Stones — «Love Is Strong»
 Stone Temple Pilots — «Interstate Love Song»
 TLC — «Waterfalls»

Лучший новый артист | Best New Artist in a Video 
 Jeff Buckley — «Last Goodbye»
 Des'ree — «You Gotta Be»
 Filter — «Hey Man, Nice Shot»
 Hootie & the Blowfish — «Hold My Hand»
 Portishead — «Sour Times (Nobody Loves Me)»

Лучшее метал/хард рок видео | Best Metal/Hard Rock Video 
 Green Day — «Basket Case»
 Meat Puppets — «We Don’t Exist»
 Stone Temple Pilots — «Interstate Love Song»
 White Zombie — «More Human than Human»

Лучшее R&B видео | Best R&B Video 
 Boyz II Men — «Water Runs Dry»
 Michael Jackson и Janet Jackson — «Scream»
 Jade — «5-4-3-2 (Yo! Time Is Up)»
 Montell Jordan — «This Is How We Do It»
 TLC — «Waterfalls»

Лучшее рэп видео | Best Rap Video 
 Brandy (с MC Lyte, Queen Latifah & Yo-Yo) — «I Wanna Be Down»
 Da Bush Babees — «Remember We»
 Dr. Dre — «Keep Their Heads Ringin'»
 Craig Mack — «Flava in Ya Ear»
 Public Enemy — «Give It Up»
 Rappin' 4-Tay (с The Spinners) — «I’ll Be Around»

Лучшее танцевальное видео | Best Dance Video 
 Paula Abdul — «My Love Is for Real»
 C+C Music Factory — «Do You Wanna Get Funky»
 Michael Jackson и Janet Jackson — «Scream»
 Montell Jordan — «This Is How We Do It»
 Madonna — «Human Nature»
 Salt-n-Pepa — «None of Your Business»

Лучшее альтернативное видео | Best Alternative Video 
 The Cranberries — «Zombie»
 Green Day — «Basket Case»
 Hole — «Doll Parts»
 Stone Temple Pilots — «Interstate Love Song»
 Weezer — «Buddy Holly»

Лучшее видео саундтрека | Best Video from a Film 
 Bryan Adams — «Have You Ever Really Loved a Woman?» (из Дон Жуан де Марко)
 Jim Carrey — «Cuban Pete» (из The Mask)
 Seal — «Kiss from a Rose» (из Batman Forever)
 U2 — «Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me» (из Batman Forever)
 Urge Overkill — «Girl, You'll Be a Woman Soon» (из Pulp Fiction)

 Прорыв видео | Breakthrough Video 
 Green Day — «Basket Case»
 Michael Jackson и Janet Jackson — «Scream»
 TLC — «Waterfalls»
 Weezer — «Buddy Holly»

 Лучшая режиссура | Best Direction in a Video 
 Green Day — «Basket Case» (режиссёр: Mark Kohr)
 Michael Jackson и Janet Jackson — «Scream» (режиссёр: Mark Romanek)
 TLC — «Waterfalls» (режиссёр: F. Gary Gray)
 Weezer — «Buddy Holly» (режиссёр: Spike Jonze) Лучшая хореография | Best Choreography in a Video 
 Paula Abdul — «My Love Is for Real» (хореографы: Paula Abdul, Bill Bohl и Nancy O'Meara)
 Brandy — «Baby» (хореограф: Fatima Robinson)
 Michael Jackson и Janet Jackson — «Scream» (хореографы: LaVelle Smith Jnr, Tina Landon, Travis Payne, и Sean Cheeseman) Madonna — «Human Nature» (хореограф: Jamie King)
 Salt-N-Pepa — «None of Your Business» (хореограф: Randy Conners)

 Лучшие спецэффекты в видео | Best Special Effects in a Video 
 Бьорк — «Army of Me» (Special Effects: BUF)
 Michael Jackson и Janet Jackson — «Scream» (Special Effects: Kevin Tod Haug, Alexander Frisch, Ashley Clemens, Richard 'Dr.' Baily, Jay Johnson and P. Scott Makela)
 The Rolling Stones — «Love Is Strong» (Special Effects: Fred Raimondi) TLC — «Waterfalls» (Special Effects: Peter Conn and Chris Mitchell)

 Лучшая художественная работа | Best Art Direction in a Video 
 Michael Jackson и Janet Jackson — «Scream» (Art Director: Tom Foden) Madonna — «Take a Bow» (Art Director: Happy Massee)
 Jill Sobule — «I Kissed a Girl» (Art Director: Kelly Van Patter)
 TLC — «Waterfalls» (Art Director: Keith Burns)

 Лучший монтаж | Best Editing in a Video 
 Green Day — «Basket Case» (Editor: Alan Chimenti)
 Michael Jackson и Janet Jackson — «Scream» (Editor: Robert Duffy)
 Jill Sobule — «I Kissed a Girl» (Editor: Jerry Behrens)
 TLC — «Waterfalls» (Editor: Johnathon Silver)
 Weezer — «Buddy Holly» (Editor: Eric Zumbrunnen) Лучшая операторская работа | Best Cinematography in a Video 
 Boyz II Men — «Water Runs Dry» (оператор: Daniel Pearl)
 Green Day — «Basket Case» (оператор: Adam Beckman)
 Michael Jackson и Janet Jackson — «Scream» (оператор: Harris Savides)
 The Rolling Stones — «Love Is Strong» (оператор: Gary Waller и Mike Trim) Stone Temple Pilots — «Interstate Love Song» (оператор: Kevin Kerslake)
 TLC — «Waterfalls» (оператор: Toby Phillips)

 Viewer’s Choice 
 Green Day — «Basket Case»
 Hootie & the Blowfish — «Hold My Hand»
 Michael Jackson and Janet Jackson — «Scream»
 Live — «Lightning Crashes»
 R.E.M. — «What's the Frequency, Kenneth?»
 TLC — «Waterfalls» International Viewer’s Choice Awards 

 MTV Азия | MTV Networks Asia Pacific 
  Alisha — «Made in India»
  Denada — «Sambutlah»  Indus Creed — «Trapped»
  Jetrin — «Love Train»
  Kim Gun-mo — «Betrayed Love»

 MTV Бразилия 
  Barão Vermelho — «Daqui por Diante»
  Marisa Monte — «Segue o Seco»
  Os Paralamas do Sucesso (featuring Djavan) — «Uma Brasileira»  Nando Reis — «Me Diga»
  Skank — «Te Ver»
  Viper — «Coma Rage»

 MTV Европа 
  Бьорк — «Army of Me»
  Clawfinger — «Pin Me Down»
  The Cranberries — «Zombie»
  Oasis — «Whatever»
  U2 — «Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me» MTV Япония 
  Chage and Aska — «Something There»  Hal from Apollo '69 — «Sweet Thing»
  The Mad Capsule Markets — «HI-SIDE (High-Individual Side)»
  Towa Tei — «Technova»
  TRF — «Overnight Sensation»

 MTV Латинская Америка 
  Café Tacuba — «La Ingrata»  Fito Páez — «Circo Beat»
  Santana — «Luz Amor y Vida»
  Todos Tus Muertos — «Mate»
  Los Tres — «Déjate Caer»

 MTV Мандарин 
  Dou Wei — «The Black Dream»
  Dadawa — «Sister Drum»
  Tracy Huang — «Spring»
  Faye Wong — «Chess»  Xin Xiao Qi — «Understanding»

 Специальная премия «Признание Поколения» | Video Vanguard Award 
 R.E.M.'

Выступления

Пре-шоу 
 Silverchair — «Tomorrow»/«Pure Massacre»

Основное шоу 
 Michael Jackson (с Slash) — «Medley» («Don't Stop 'til You Get Enough»/«The Way You Make Me Feel»/«Scream»/«Beat It»/«Thriller»/«Black or White»/«Billie Jean»/«Dangerous»/«Smooth Criminal»/«You Are Not Alone»)
 Live — «I Alone»
 TLC — «CrazySexyMedley» («Ain't 2 Proud 2 Beg»/«Kick Your Game»/«Creep»/«Waterfalls»)
 R.E.M. — «The Wake-Up Bomb»
 Red Hot Chili Peppers — «Warped»
 Bon Jovi — «Helter Skelter»/«Something for the Pain» (live from Times Square)
 Alanis Morissette — «You Oughta Know»
 Hootie & the Blowfish — «Only Wanna Be with You»
 Hole — «Violet»
 Green Day — «Stuck with Me» (live from Stockholm)
 White Zombie — «More Human than Human»

При участии 
 Rod Stewart — представил Best Male Video
 Kennedy — appeared in commercial vignettes about the show
 Tim Robbins — представил Live
 Patrick Swayze и Wesley Snipes — представили Best Video from a Film
 Bill Bellamy и Monica Seles — appeared in a pre-commercial vignette about previous Viewer’s Choice winners and voting procedures
 Lenny Kravitz и Sheryl Crow — представили Best New Artist in a Video
 Chris Hardwick — interviewed New York Mayor Rudy Giuliani и First Lady Donna Hanover Giuliani and appeared in vignettes about the show and Viewer’s Choice voting
 The Notorious B.I.G. и Bill Bellamy — представили Best Dance Video
 Kevin Bacon и Liv Tyler — представили Best Direction in a Video
 Grant Hill и Ricki Lake — представили Best R&B Video
 Natalie Merchant — представила R.E.M.
 Kennedy и Claire Danes — appeared in a pre-commercial vignette about Viewer’s Choice voting
 Madonna — представила Best Rap Video
 Mike Tyson — представил Red Hot Chili Peppers
 Drew Barrymore — представила Video Vanguard award
 Seal и Des'ree (jokingly introduced by Dennis Miller as «Seal Koslowski» and «Desiree Finkelstein») — introduced the International Viewer’s Choice Award winners
 VJs <?> (Asia), Cuca Lazarotto (Brasil), Ingo Schmoll (Europe), Keiko Yamada (Japan), Alfredo Lewin (Latin America) and <?> (Mandarin) — announced their respective region’s Viewer’s Choice winner
 George Clooney — представил Best Female Video
 Bryan Adams — представил Viewer’s Choice
 Dennis Rodman и Christopher Walken — представили Best Alternative Video
 Bobby Brown и Whitney Houston — представили Video of the Year

Примечания

Ссылки 
 mtv.com vma 1995
 MTV VMA 1995

Музыкальные премии
1995
1995 год в музыке США